La cueva hospital de Santa Llúcia, cerca del pueblo de La Bisbal de Falset (Tarragona) es una amplia y poco profunda cueva, utilizada por el hombre desde la antigüedad que adquirió un relieve muy destacado durante la Guerra Civil Española al convertirse en un hospital de las Brigadas Internacionales que luchaban, en el verano de 1938, en la Batalla del Ebro.

Bibliografía 
 Angela Jackson, Més enllà del camp de batalla. Cossetània Edicions, 2004. ISBN 84-9791-068-0

Historia de la provincia de Tarragona
Guerra civil española en Cataluña
Brigadas Internacionales
Batalla del Ebro